Austin kan avse:

 Austin (namn) – ett namn som kan vara förnam eller efternamn samt personer med namnet

Skolor
Austin College – Sherman, Texas
University of Texas at Austin – flaggskepp för University of Texas System
Austin Peay State University – Clarksville, Tennessee

Företag
Austin Motor Company – brittisk biltillverkare
American Austin Car Company – kortlivad amerikansk biltillverkare
 Austin (traktor) – ett traktormärke

Fartyg
 – en slup (ursprungligen i Texas flotta)
 – en eskortjagare
 – ett amfibiskt transportfartyg

Geografi

Antarktis 

 Austin (ö), 
 Mount Austin, Antarktis,

Kanada 

 Austin (kommun), Québec, Estrie,

USA 

 Austin, Arkansas, Lonoke County, 
 Austin, Indiana, Scott County, 
 Austin, Texas, delstatshuvudstad, Texas, Travis County, 
 Austin, Minnesota, countyhuvudort, Mower County, 
 Austin, Pennsylvania, Potter County, 
 Austin, Nevada, ort, Lander County,

Se även
Austin Island

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar